Le terme fonctionnalisme peut se référer à :

 Fonctionnalisme (sciences sociales), théorie sociologique et anthropologique qui propose une lecture du fonctionnement de la société sur la base des parties (ou organes) qui travaillent conjointement pour assurer sa stabilité.
 Fonctionnalisme (architecture), courant qui affirme que la forme et l'apparence extérieure d'un bâtiment doivent découler de sa fonction et de ses articulations intérieures.
 Fonctionnalisme (relations internationales), courant de pensée représenté en particulier par David Mitrany, qui étudie le processus d'intégration de l'espace politique.
 Néo-fonctionnalisme, théorie des relations internationales développée pour décrire les processus d'intégration régionale.
 Approches fonctionnelles de la grammaire en linguistique, qui prônent une grammaire fondée sur la reconnaissance de « fonctions » du langage.
 Fonctionnalisme (philosophie de l'esprit), théorie qui conçoit l'esprit comme un système de traitement de l'information.
 Fonctionnalisme (histoire), approche s'opposant à l'intentionnalisme dans la querelle des historiens en Allemagne de l'Ouest vers 1986-89, considérant que le génocide juif a été en partie le résultat de circonstances extérieures à la politique nazie, telles que la guerre sur le front de l'Est.